USS Luce ist der Name folgender Zerstörer der US-Streitkräfte:

 USS Luce (DD-522)
 USS Luce (DDG-38)